Ел Чикивитиљо има више значења:

 Ел Чикивитиљо (Санта Катарина), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Чикивитиљо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чикивитиљо (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чикивитиљо (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Чикивитиљо (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Чикивитиљо (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику